Лев Усачёв:
 Усачёв, Лев Георгиевич (род. 1930) — комический жонглёр, ковёрный клоун.
 Усачёв, Лев Николаевич (1926—1983) — советский физик.